.한국 è il dominio di primo livello nazionale (ccTLD) internazionalizzato assegnato alla Corea del Sud.

Domini di primo livello
Internet in Corea del Sud